Гонсалес или Гонзалес може да се отнася за:

Личности 
 Айтор Гонсалес (р. 1975) – испански колоездач
 Алберто Гонсалес (р. 1955) - министър на правосъдието на САЩ
 Алехандро Гонсалес Иняриту (р. 1963) – мексикански режисьор
 Анхел Гонсалес (р. 1925) – испански поет
 Елиас Антонио Сака Гонсалес („Тони Сака“, р. 1965) - президент на Салвадор
 Елени Салво Гонсалес (р. 1979) – немска актриса
 Ева Гонсалес (р. 1849) – френска художничка
 Есекиел Гонсалес (р. 1980) - аржентински футболист на ФК Панатинайкос
 Кристиан „Кили“ Гонсалес (р. 1974) – аржентински футболист, бивш национал
 Луис „Лучо“ Гонсалес (р. 1981) - аржентински футболист на Порто, национал
 Марк Гонсалес (р. 1969) – американски скейтбордист, основоположник на уличния стил в скейтбордизма
 Марк Гонсалес (р. 1984) - чилийски футболист на Ливърпул, национал
 Нестор Висенте Мадали Гонсалес (1915 – 1999) – филипински писател
 Оскар Гонсалес Маркос („Оскар“, р. 1982) - испански футболист на Реал Сарагоса
 Раул Гонсалес („Раул“, р. 1977) - испански футболист на Реал Мадрид, национал
 Рикардо „Панчо“ Гонсалес (1928 – 1995) – американски тенисист
 Родриго Гонсалес (р. 1968) - немски музикант от чилийски произход, басист на групата Die Ärzte
 Рубен Гонсалес (1919 – 2003) – кубински пианист
 Умберто Гонсалес (р. 1966) – мексикански боксьор
 Фелипе Гонсалес (р. 1942) – бивш испански министър-председател
 Фернандо Гонсалес (р. 1980) – чилийски тенисист
 Хорхе Гонсалес (р. 1966) – аржентински баскетболист и кечист
 Хорхе Луис Гонсалес (р. 1964) – кубински боксьор
 Хосе Фройлан Гонсалес (р. 1992) - аржентински пилот от Формула 1
 Хуан Гонсалес (бейзболист) (р. 1969) – порторикански бейзболист
 Хуан де Маркос Гонсалес (р. 1954) – кубински певец
 Хуан Наталисио Гонсалес (1897 - 1966) - бивш президент на Парагвай
 Хулио Гонсалес (1876 – 1942) – испански скулптор

Измислени герои 
 Спийди Гонсалес – анимационен герой

География 
 Гонзалес - град в щата Калифорния, САЩ
 Гонзалес - град в щата Луизиана, САЩ
 Гонзалес - град в щата Тексас, САЩ
 Гонзалес - град в щата Флорида, САЩ
 Гонзалес (окръг, Тексас) – окръг в щата Тексас, САЩ